

Geografia

Alemanha 
 Palácio de Bellevue — residência oficial do Presidente da Alemanha

Estados Unidos 
Bellevue (Idaho)
Bellevue (Illinois)
Bellevue (Iowa)
Bellevue (Kentucky)
Bellevue (Michigan)
Bellevue (Nebraska)
Bellevue (Ohio)

Bellevue (Pensilvânia)
Bellevue (Texas)
Bellevue (Washington)

Bellevue Town

Suíça 
 Bellevue (Genebra)

Mídia 
 Bellevue (telessérie) — telessérie canadense de 2017

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão